Johannes Zehfuß ist der Name folgender Personen:

* Johannes Zehfuß (Politiker, 1902) (1902–1983), deutscher Politiker, MdR 
 Johannes Zehfuß (Politiker, 1959) (* 1959), deutscher Politiker (CDU), MdL Rheinland-Pfalz